Hopfengarten ist der Name folgender Orte:

 Hopfengarten (Dürrwangen), Dorf des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hopfengarten (Magdeburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Hopfengarten (Schöntal), Weiler im Ortsteil Oberkessach der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hopfengarten (Wenzenbach), Einöde der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hopfengarten (Posen), deutscher Name von Brzoza, Ortsteil der Gmina Nowa Wieś Wielka, Polen

Siehe auch:
 Hopfgarten